Josef Zasche ist der Name folgender Personen:

* Josef Zasche (Maler) (auch Jan Zasche; 1821–1881), österreichischer Maler 
 Josef Zasche (Architekt) (1871–1957), deutsch-böhmischer Architekt